Sans steht für:
 Sans (Kalifornien), verlassene Siedlung im Monterey County
 Sans-Vallois, französische Gemeinde
 PT Sans, Sammlung von Schriftarten
 Sweden Sans, schwedische Groteskschrift

Sans ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Sans (* 1975), deutscher Tenor
 Diego Sans (* 1989), brasilianisch-amerikanischer Pornodarsteller 
 Francesc Sans i Cabot (1828–1881), katalanischer Maler
 Georg Sans SJ (* 1967), deutscher Philosoph
 Jordi Sans (* 1965), spanischer Wasserballspieler
 Josep Seguer Sans (1923–2014), spanischer Fußballspieler 
 Laia Sans, spanische Squashspielerin

SANS steht für:
 Staatliche Agentur für Nationale Sicherheit, bulgarischer Geheimdienst
 SANS-Institut (SysAdmin, Networking, Security), US-amerikanisches IT-Sicherheits-Unternehmen
 Spaceflight Associated Neuro-Ocular Syndrome

Siehe auch:
 Sanß
 Sanz
 Sens

Abkürzung